Carvoeira (Mafra), een plaats in de Portugese gemeente Mafra
 Carvoeira (Torres Vedras), een plaats in de Portugese gemeente Torres Vedras

Zie ook 
 
Carvoeiro